Афо́нино — название населенных пунктов в России:

Алтайский край 
 Афонино — село в Заринском районе.
 Афонино — село в Солтонском районе.

Брянская область 
 Афонино — деревня в Рябчинском сельском поселении Дубровского района.
 Афонино — деревня в Сергеевском сельском поселении Дубровского района.

Владимирская область 
 Афонино — деревня в Судогодском районе.

Вологодская область 
 Афонино — деревня в Бабаевском районе.
 Афонино — деревня в Воскресенском сельском поселении Череповецкого района.
 Афонино — деревня в Малечкинском сельском поселении Череповецкого района.

Воронежская область 
 Афонино — хутор в Нижнедевицком районе.

Ивановская область 
 Афонино — деревня в Лухском районе.

Костромская область 
 Афонино — деревня в Галичском районе.
 Афонино — деревня в Октябрьском районе.

Нижегородская область 
 Афонино — деревня в Кстовском районе.
 Афонино — деревня в Сокольском районе.

Пермский край 
 Афонино — деревня в Юсьвинском районе.

Псковская область 
 Афонино — деревня в Псковском районе.

Смоленская область 
 Афонино — деревня в Дорогобужском районе.

Тверская область 
 Афонино — деревня в Бельском районе.
 Афонино — деревня в Жарковском районе.
 Афонино — деревня в Калязинском районе.
 Афонино — деревня в Кимрском районе.

Удмуртия 
 Афонино — деревня в Балезинском районе.

Ярославская область 
 Афонино — деревня в Рожаловском сельском округе Некоузского сельского поселения Некоузского района.
 Афонино — деревня в Спасском сельском округе Некоузского сельского поселения Некоузского района.
 Афонино — деревня в Переславском районе.
 Афонино — деревня в Ярославском районе.